Футбольный клуб «Актобе Сити» () — казахстанский футбольный клуб из Актобе.

Статистика

Руководство и Тренерский штаб команды

Состав сезона 2022 
Источник:

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 footballfacts.ru

Футбольные клубы Казахстана
Спортивные клубы Актобе